Microsoft Security Essentials — безкоштовний пакет антивірусних застосунків від компанії Microsoft
  — середовище візуального програмування на FreePascal
 Середньоквадратична похибка () — одна з метрик оцінювання похибки відхилення оцінок значень певної величини від справжніх значень (функція втрат)